Churi oder al-Churi (; auch Khoury) ist der Familienname folgender Personen:
 Béchara el-Khoury (1890–1964), erster Präsident des Libanon
 Callie Khouri (* 1957), Drehbuchautorin
 Clara Khoury (* 1976), israelisch-palästinensische Schauspielerin
 Colette Khoury (* um 1931), syrische Schriftstellerin
 Driss El Khouri, marokkanischer Schriftsteller
 Elias Khoury (* 1948), libanesischer Schriftsteller
 Faris al-Churi (1877–1962), syrischer Politiker
 Makram Khoury (* 1945), israelisch-palästinensischer Schauspieler
 Marwan Khoury (* 1968), libanesischer Sänger
 Philip Khuri Hitti (1886–1978), Islamwissenschaftler
 Philip S. Khoury (* 1949), Historiker
 Raymond Khoury (* 1960), libanesischer Drehbuchautor
 Roland Khoury (1930–1988), syrischer Maler
 Sari Ibrahim Khoury (1941–1997), US-amerikanischer Künstler
 Theodore Khoury (* 1930), katholischer Theologe
 Vénus Khoury-Ghata (* 1937), libanesische Schriftstellerin

Churi bezeichnet zudem:
 Surma (Sprache), Alternativbezeichnung
 Churi (Indien), Stadt in Jharkhand, Indien
 Churi (Russland), Dorf in der Republik Dagestan, Russland

Siehe auch:
 Khouri
 Khoury
 Kuri
 Kury
 Kouri